Bala (munició), tipus de projectil que serveix de munició d'armes
 Bala de palla és un bloc per a emmagatzemar palla
 Bala (grup musical) és un grup musical gallec
 Bala (joguina), petites boles, generalment de vidre, que serveixen com a joguina
 Bala (unitat de mesura), unitat de mesura tradicional catalana per a paper o suro
 Temps bala, tècnica d'alentiment extrem del pas del temps usat al cinema i en videojocs
 Tren bala, xarxa de trens d'alta velocitat del Japó
 Cúmul Bala cúmul de galàxies en col·lisió 
 Biografies: Haradin Bala, militar albanokosovar culpable de crims contra la humanitat
 Toponímia:

 Tossal de la Bala, muntanya de la Conca de Barberà
 Bala  o Y Bala, poble gal·lès
 Llac Bala, llac gal·lès
 Bala (Rússia)